Морискиљас има више значења:

 Морискиљас (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Морискиљас (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику